La Tresse d'Aminata est un téléfilm français réalisé par Dominique Baron, diffusé en 2004, adapté du roman d'Alison Bernard.

Synopsis 

Le film raconte l'histoire d'Aminata Pormosquer, 13 ans, une jeune fille d'origine sénégalaise, adoptée à sa naissance par un couple breton. Lorsque sa mère adoptive, qui n'avait jusque-là pas pu avoir d'enfant, tombe enceinte, elle craint d'être abandonnée une seconde fois . En pleine crise d'adolescence et d'identité, elle se réfugie dans ses origines.

Fiche technique 
 Titre : La Tresse d'Aminata
 Réalisation : Dominique Baron
 Scénariste : Dodine Herry (sous le nom Dodine Herry-Grimaldi), d'après le roman d'Alison Bernard
 Durée : 1 h 30
 Pays : 
 Genre : Drame
 Date de diffusion : 2004

Distribution 
 Johanna Coco : Aminata
 Virginie Lemoine : Mireille
 Olivier Marchal : Jean-Marc
 Aurélie Leborbé : Léa
 Pascale Arbillot : Gaëlle
 Noëlla Dussart : Hélène
 Patrick Raynal : Roger
 Rebecca Azan : Jocelyne
 Ludovic Bergery : Patrick
 Jean-Christophe Chedotal : Jean
 Nicolas Struillou : Alexandre
 Camille Diquélou : Camille

À noter 
 Le jeune acteur Nicolas Struillou réalise une interprétation remarquée du tourmenté Alexandre, jeune enfant de 8 ans confronté à toutes les vicissitudes de la vie. Sa réplique « Il est beau ton bateau tonton », devenue célèbre, a marqué la critique.

Notes et références 
.

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm dramatique
Adaptation d'un roman français à la télévision
Téléfilm diffusé en 2004